Green Spring ou Green Springs désigne :

Green Spring 
 Green Spring, une ville située dans le Kentucky ;
 Plantation de Green Spring, site historique des États-Unis en Virginie ;
 Bataille de Greenspring Farm

Green Springs 
 Green Springs, une ville située dans l'Ohio ;

Homonymie de localités aux États-Unis